Яхъяев — фамилия арабского происхождения. Женская форма — Яхъяева.

Известные носители 
 Яхъяев, Аднан — чеченский журналист.
 Яхъяев, Гаджи Яхъяевич (род. 1984) — российский спортсмен, специализируется по карате кумите.
 Яхъяев, Марат — хормейстер Хоровой капеллы Казанского университета.
 Яхъяев, Руслан — начальник ГУ МЧС по ЧР.
 Яхъяев, Хайдар Халикович (1927—2013) — узбекский государственный деятель, министр внутренних дел Узбекской ССР (1964—1979), единственный оправданный по «Хлопковому делу» в 1988 году. 
 Яхъяев, Эльшад Маммедханифе оглы (1966—1992) — Национальный Герой Азербайджана.

Яхъяева  
 Яхъяева, Севда Эльдар гызы (род. 1985) — азербайджанская певица.

См. также